Улзийт:

 Улзийт — сомон аймака Архангай, Монголия.
 Улзийт — сомон аймака Баянхонгор в Южной Монголии.
 Улзийт — сомон аймака Дундговь, Монголия.
 Улзийт — сомон аймака Уверхангай, Монголия.